Автодоро́га Р 67 — автомобильная дорога регионального значения на Украине. Проходит по территории Черниговской и Полтавской областей.

Общая длина 
Автодорога Чернигов — Нежин — Прилуки — Пирятин — 184,2 км, подъезд к городу Нежин −7,6 км.

Общая длина автотрассы  составляет 191,8 км.

Маршрут 
Маршрутная карта автодороги :

Примечания

Ссылки